Die Schachweltmeisterschaft 1972 war der als Match des Jahrhunderts geltende Zweikampf zwischen dem amtierenden 35 Jahre alten Weltmeister Boris Spasski und seinem 29 Jahre alten Herausforderer Bobby Fischer um den Weltmeistertitel im Schach, der auch über die Schachwelt hinaus Aufsehen erregte.

Vom Dienstag, dem 11. Juli 1972, bis zum Freitag, dem 1. September 1972, fanden die 21 Partien des auf 24 Partien angesetzten Wettkampfes in der Mehrzweckhalle Laugardalshöllin in der isländischen Hauptstadt Reykjavík statt. Dem amtierenden Weltmeister sollten 12 Punkte zur Titelverteidigung genügen, während der Herausforderer 12,5 Punkte zur Übernahme des Weltmeistertitels benötigte. Spasskis Sekundanten waren Efim Geller, Nikolai Krogius und Iivo Nei, Fischer wurde von William Lombardy sekundiert, dessen Dienste er jedoch kaum in Anspruch nahm. Fischer besiegte Spasski und wurde somit der 11. Schachweltmeister.

Kandidatenwettkämpfe

Die Kandidatenwettkämpfe in der Übersicht

Verlauf der Kandidatenwettkämpfe 
Viertelfinale Taimanow – Fischer, Mai 1971 in Vancouver
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1  || 6
|}
Viertelfinale Kortschnoi – Geller, Mai 1971 in Moskau
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 || 2½
|}
Viertelfinale Larsen – Uhlmann, Mai / Juni 1971 in Las Palmas
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0  ||style="background:white; color:black"| 1 ||  5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 3½
|}
Viertelfinale Hübner – Petrosjan, Mai 1971 in Sevilla
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 || 3
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 4
|}
Halbfinale Fischer – Larsen, Juli 1971 in Denver
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1  || 6
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 || 0
|}
Halbfinale Petrosjan – Kortschnoi, Juli 1971 in Moskau
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||  5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ || 4½
|}
Kandidatenfinale Fischer – Petrosjan, Oktober / November 1971 in Buenos Aires
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1  ||style="background:white; color:black"| 1 || 6½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 2½
|}

Prolog 

Der Wettkampf fand während des Kalten Krieges statt, in dem sich die Vereinigten Staaten in der NATO und die Sowjetunion im Warschauer Pakt gegenüberstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte nur die Sowjetunion den Schachweltmeister gestellt. Bobby Fischer sah sich als Einzelkämpfer gegen eine erdrückende sowjetische Übermacht, die es seiner Meinung nach zu besiegen galt.

Die US-amerikanische Schachmeisterschaft von 1970 galt gleichzeitig als Zonenturnier und ermöglichte den drei Erstplatzierten (William Addison, Samuel Reshevsky und Pál Benkö) die Teilnahme am Interzonenturnier Palma de Mallorca 1970. Bobby Fischer, der die amerikanische Schachmeisterschaft schon seit einigen Jahren boykottierte, war daher nicht zum Interzonenturnier qualifiziert. Lediglich der Verzicht Pál Benkös, der dafür vom US-Schachverband 2000 US-Dollar erhielt, ermöglichte Fischer die Teilnahme, der dann das Turnier im November und Dezember 1970 in Palma de Mallorca vor 23 anderen Teilnehmern, darunter Efim Geller, Wassili Smyslow, Vlastimil Hort und Robert Hübner, mit 3,5 Punkten Vorsprung tatsächlich gewann. Dabei gelang es ihm, die letzten sieben Runden in Folge zu gewinnen.

Anschließend erkämpfte sich Fischer im Verlauf des Jahres 1971 mit einer beispiellosen Siegesserie in den Kandidatenturnieren das Recht zur Herausforderung des Weltmeisters: 6:0 gegen Mark Taimanow (16. Mai bis 1. Juni), 6:0 gegen Bent Larsen (6. Juli bis 20. Juli), der ihm im vorangegangenen Interzonenturnier die einzige Niederlage zugefügt hatte und im Finale 6,5:2,5 gegen Tigran Petrosjan (30. September bis 26. Oktober). Unter Anrechnung der sieben Abschlusssiege von Palma de Mallorca und dem Sieg in der ersten Partie gegen Petrosjan gelangen ihm also 20 Siege in Folge in Turnierpartien – eine seither nie mehr erreichte Serie. Nach dem Sieg gegen Petrosjan spielte Bobby Fischer bis zum Beginn der Weltmeisterschaft 1972 keine offizielle Partie mehr.

Spasski hingegen war seine Generalprobe beim Aljechin-Gedächtnisturnier Ende 1971 in Moskau gründlich missglückt: Er belegte lediglich den 7. Platz mit 9,5 Punkten aus 17 Partien und verlor dabei gegen Tigran Petrosjan und Viktor Kortschnoi. Das Turnier gewann der spätere Weltmeister Anatoli Karpow. Spasski war von der Kommunistischen Partei in dem von den Massenmedien zum Wettkampf der Systeme hochstilisierten Match dazu auserkoren, die grundsätzliche Überlegenheit der sowjetischen Gesellschaft im Allgemeinen und die der Sowjetischen Schachschule im Besonderen unter Beweis zu stellen. Zur Unterstützung Spasskis mussten alle führenden sowjetischen Großmeister Dossiers erstellen, in denen sie Stärken und Schwächen Fischers analysieren und Vorschläge zur Eröffnungswahl unterbreiten sollten. Die auf Spasski lastende Verantwortung überforderte möglicherweise den sensiblen Sportler, dem man unterstellte, dass er sich seiner Pflicht gegenüber dem sowjetischen Volk nicht genügend bewusst sei und der bei vielen im sowjetischen System als unzuverlässig galt.

Fischer wiederum konnte nicht auf die uneingeschränkte Unterstützung seiner Landsleute setzen: Er galt insbesondere in den amerikanischen Medien als arrogant, unberechenbar und paranoid. Die US-amerikanische Regierung fürchtete einen Imageverlust durch das irrationale, oftmals vulgäre und in der Regel wenig diplomatische Auftreten des genialen Exzentrikers.

Vor dem Wettkampf hatten beide erst fünfmal gegeneinander gespielt, dreimal war Spasski jeweils mit Weiß erfolgreich, zweimal trennten sich die Kontrahenten remis. Das erste Mal trafen die beiden anlässlich eines Turnieres in Mar del Plata am 30. März 1960 in Argentinien aufeinander – Spasski gewann. Fischer würdigte Spasskis Sieg durch die Aufnahme in sein 1969 erschienenes Buch Meine 60 denkwürdigen Partien. Die zweite Partie gewann Spasski im Piatigorsky-Cup 1966 in Santa Monica. Die letzte Begegnung von Spasski und Fischer vor dem Wettkampf fand am 19. September 1970 bei der Schacholympiade in Siegen statt, und wieder hatte Spasski in einer bemerkenswerten Partie die Oberhand behalten.

Nach einem zermürbenden Gezerre um Preisgelder (Fischer gelang es schließlich, das ausgelobte offizielle Preisgeld im Vergleich zum vorangegangenen Weltmeisterschaftskampf von 1969 auf letztendlich 150.000 US-Dollar mehr als zu verhundertfachen), Spielbedingungen und Spielorte, bei dem Fischer mehrmals mit seiner Absage gedroht hatte, konnte der ursprünglich auf den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag, terminierte Wettkampf am 11. Juli 1972 endlich beginnen. Sogar Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger hatte sich telefonisch eingeschaltet, um Fischer zum Spielantritt zu bewegen: „Amerika wünscht sich, dass Sie da hinfahren und die Russen schlagen!“ Ohrenzeugen des Telefonats berichteten, Fischer sei beeindruckt gewesen und habe anschließend in dem Streit eingelenkt.

Der am 1. Juli 1972 mit einem negativen Kommentar auf der Titelseite der New York Times bedachte Fischer erschien trotzdem nicht zur offiziellen Eröffnungsfeier, die am selben Tag im Isländischen Nationaltheater in Reykjavík stattfand. Der Platz neben Spasski blieb während der ganzen Veranstaltung leer, der Herausforderer weilte zu diesem Zeitpunkt noch immer in New York und traf erst am 3. Juli in der isländischen Hauptstadt ein.

Preisgeld 
Es war vereinbart, dass der Sieger des Wettkampfes 78.125 US-Dollar erhalten sollte, der Verlierer 46.875 US-Dollar. Beide Spieler sollten außerdem zu jeweils 30 Prozent an den zu erwartenden Erlösen aus den Film- und Fernsehrechten beteiligt werden, insgesamt ging es also um ca. 150.000 US-Dollar. Im Verlauf der Verhandlungen und angesichts immer weiterer Drohungen Fischers, nicht anzutreten, sprang kurzfristig noch der britische Bankier James Slater ein und erhöhte am 3. Juli 1972 das Preisgeld nochmals um 50.000 Pfund Sterling (ca. 125.000 US-Dollar) auf damit insgesamt rund 275.000 US-Dollar. Dies war die bis dato mit weitem Abstand höchste Kampfbörse im Schach überhaupt, den bisherigen „Rekord“ hatte die Schachweltmeisterschaft 1921 mit 20.000 US-Dollar gehalten.

Match

Partie 1 und 2: Fischers Fehlstart 

In der ersten Partie des Wettkampfes machte Fischer, der erst sechs Minuten nach dem offiziellen Beginn der Partie und Spasskis Eröffnungszug 1. d2–d4 im Spielsaal erschienen war, einen folgenschweren Fehler: mit seinem 29. Zug in vollkommen ausgeglichener Stellung (sechs jeweils gleichmäßig verteilte Bauern bei gleichfarbigen Läufern), ...Lxh2. Nach dem Schlagen des „vergifteten“ Bauern war der Läufer nach 30. g2–g3 vom Spiel abgeschnitten und ging wenig später verloren. Anschließende Analysen haben ergeben, dass Schwarz bei genauestem Spiel die Partie ausgeglichen hätte halten können, um ein positionelles Remis zu erreichen. Anatoli Karpow meinte, dass Spasski überzeugt gewesen sei, mit Weiß jederzeit gegen Fischer zumindest ein Remis halten zu können, während Fischer (der natürlich den drohenden Verlust des Läufers gesehen hatte) keinesfalls auf Remis spielen und Spasski das Gegenteil beweisen wollte – auch um den Preis einer eventuellen Niederlage.

Zur zweiten Partie trat Fischer erst gar nicht an – er protestierte damit gegen drei im Zuschauersaal aufgestellte Fernsehkameras, durch die er sich in seiner Konzentration gestört sah. Damit gab er die Partie kampflos verloren. Dieser Sieg erwies sich in der Folge für den sensiblen Weltmeister jedoch als nutzlos; statt den Zusatzpunkt einfach einzustreichen, ließ sich Spasski – der Fischers Können sehr hoch einschätzte – durch dessen extremes Verhalten verunsichern. Von Fischer wiederum hieß es, er hätte schreckliche Angst davor, zu verlieren und wäre deshalb nicht angetreten: Die Angst vor dem Verlieren würde bei ihm die Spielfreude überwiegen.

Es wäre allerdings falsch, Fischer zu unterstellen, sein Auftreten bewusst darauf ausgerichtet zu haben, Spasski mit psychologischen Tricks aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er verhielt sich genauso, wie er sich sein ganzes bisheriges Leben verhalten hatte. Unbestreitbar jedoch wirkte Fischers Verhalten auf viele seiner Gegner einschüchternd.

Partie 3 bis 13: Wende 
In der dritten Partie des Wettkampfes gelang Fischer sein erster Sieg über Spasski überhaupt. Dabei hatte er erneut kurz vor der Abreise gestanden, weil er die Fernsehkameras nicht akzeptieren wollte. Die Partie wurde letztlich nicht auf der Bühne, sondern in einem Nebenraum ohne Zuschauer ausgetragen. Nach Ansicht von Yasser Seirawan hätte man Spasski keinen Vorwurf machen können, wenn er diesen Kompromiss abgelehnt hätte. Der Weltmeister wollte jedoch nicht kampflos gewinnen und entschied sich dafür zu spielen. Fischer gewann die Partie mit den schwarzen Steinen in 41 Zügen.

Nachdem Spasski seinen Vorteil in der 4. Partie nicht nutzen konnte, leitete ein Doppelschlag in der 5. und 6. Partie die Wende im Weltmeisterschaftskampf ein und brachte Fischer in Führung, die dieser im weiteren Verlauf nicht mehr abgab. Ein schwerer Fehler Spasskis im 27. Zug der 5. Partie beendete diese sofort, und in der anschließenden 6. Partie zeigte der konsequent auf Sieg spielende Fischer seine ganze Stärke.

Nach dem Ende der 6. Partie stand sogar Spasski auf und applaudierte Fischer. Diese war eine der besten Partien Fischers.

Nachdem Fischer nach der 8. auch die 10. Partie nach präzise geführtem Endspiel gewonnen und Spasski damit in den vergangenen acht Partien lediglich 1,5 Punkte geholt hatte, gelang es dem Titelverteidiger in der 11. Partie, seinen Herausforderer (wieder mit Weiß) in 31 Zügen in der bis heute aktuellen Bauernraubvariante überzeugend zu schlagen und den Abstand auf 2 Punkte zu verkürzen.

Nach diesem Sieg schöpfte der schon verloren geglaubte Spasski noch einmal Hoffnung. Die 13. Partie gilt als die dramatischste des Wettkampfes, Spasski gelang es jedoch während des 74 Züge langen Ringens nicht, den aggressiv verteidigenden Fischer entscheidend zu attackieren. Nachdem dieser im 44. Zug seinen Läufer geopfert hatte, konnte Spasski letztendlich die schwarze Bauernübermacht nicht mehr stoppen. In den folgenden Partien versuchte Spasski erfolglos, seinen Herausforderer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, der Gewinn der 11. Wettkampfpartie sollte sein letzter Sieg als amtierender Weltmeister bleiben.

Ritual 
Im stets schon lange vor Spielbeginn um 17 Uhr mit schachbegeisterten Zuschauern gefüllten Saal hatte sich im Laufe des Duells zwischen den beiden Spielern das folgende beispielhafte Ritual entwickelt: Kurz vor 17 Uhr erscheint Boris Spasski, begrüßt mit einer Verbeugung das Publikum, schüttelt dem deutschen Schiedsrichter Lothar Schmid die Hand und setzt sich in seinen schwarzen Ledersessel. Lothar Schmid tritt dann an den Bühnenrand, bittet das Publikum nochmals um absolute Ruhe und setzt Punkt 17 Uhr die Schachuhr von Boris Spasski in Gang. Dieser überlegt etwa 15 Sekunden, spielt dann den ersten Zug, e2–e4, lehnt sich nochmals zurück und verlässt nach etwa einer Minute über eine Seitentür gemächlich den Spielsaal. Fünf Minuten bleibt das Brett verwaist, dann eilt Fischer, begleitet vom freundlichen Begrüßungsapplaus des Publikums, mit langen Schritten an den Spieltisch, mustert kurz die Stellung, im Stehen der Zug c7–c5, dann bequemes Zurückwippen im Sessel. Nun ist es an Fischer, auf seinen Kontrahenten zu warten. Nach zwei, drei Minuten erscheint Spasski wieder in der Seitentür, obligatorisches Händeschütteln mit Fischer, die Partie kann beginnen.

Bis zur 6. Partie musste der Weltmeister mit einem einfachen Polsterstuhl mit nicht verstellbarer Rückenlehne und hölzernen Armlehnen vorliebnehmen, während der Herausforderer einen Luxusdrehsessel aus Leder benutzte. Ab der 7. Partie verfügte Spasski über das genau gleiche Modell, importiert aus den USA vom selben Hersteller.

Ende 

Nach dem umkämpften Remis in der 15. Partie, in deren Verlauf Boris Spasski den aus der Eröffnung erlangten Vorteil nicht behaupten konnte, flaute die Begegnung merklich ab. Bobby Fischer begnügte sich von nun an mit halben Punkten und Spasski gelang es trotz kampfbetonten Spiels nicht mehr, das Blatt zu wenden.

Nach der 20. Partie benötigte der Herausforderer noch einen Punkt bis zum endgültigen Sieg. Die 21. und letzte Partie des Wettkampfes wurde am 31. August 1972 nach Spasskis 41. Zug (Le6–d7) als Hängepartie abgebrochen. Am folgenden Tag erschien Spasski jedoch nicht mehr zur Wiederaufnahme des Kampfes, sondern teilte dem deutschen Schiedsrichter Lothar Schmid telefonisch die Aufgabe der Partie mit.

Die 2500 Zuschauer im Spielsaal wurden um ein spannendes Finale gebracht. Spasskis Stellung war zwar schlecht, aber nicht hoffnungslos; er hatte zumindest noch die Aussicht, bei genauem Spiel ein Remis zu erreichen. (Laut dem Schachprogramm Stockfish (Version 11) ist die weiße Stellung allerdings völlig verloren.) Sobald Fischer am Spielort zur Fortsetzung der Partie eintraf, gab Lothar Schmid die telefonische Aufgabe Spasskis bekannt.

Zu der Abschlussfeier am Sonntag, dem 3. September, in der Laugardal-Halle in Reykjavík, kam Fischer fast eine Stunde zu spät. Er setzte sich neben Spasski und öffnete den Umschlag mit dem Siegerscheck. Auf eine Abschlussrede verzichtete er.

Im Haus der Kultur im Stadtzentrum der isländischen Hauptstadt Reykjavík sind der Originalschachtisch, die verwendeten Figuren und die verwendete Schachuhr ausgestellt.

Partien

1. Partie 

 Spasski–Fischer 1:0
 Reykjavík, 11. Juli 1972 – 12. Juli 1972
 Nimzo-Indische Verteidigung, E56
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lb4 5. e3 0–0 6. Ld3 c5 7. 0–0 Sc6 8. a3 La5 9. Se2 dxc4 10. Lxc4 Lb6 11. dxc5 Dxd1 12. Txd1 Lxc5 13. b4 Le7 14. Lb2 Ld7 15. Tac1 Tfd8 16. Sed4 Sxd4 17. Sxd4 La4 18. Lb3 Lxb3 19. Sxb3 Txd1+ 20. Txd1 Tc8 21. Kf1 Kf8 22. Ke2 Se4 23. Tc1 Txc1 24. Lxc1 f6 25. Sa5 Sd6 26. Kd3 Ld8 27. Sc4 Lc7 28. Sxd6 Lxd6 29. b5 Lxh2? 30. g3 h5 31. Ke2 h4 32. Kf3 Ke7 33. Kg2 hxg3 34. fxg3 Lxg3 35. Kxg3 Kd6 36. a4 Kd5 37. La3 Ke4 38. Lc5 a6 39. b6 f5 40. Kh4 f4 41. exf4 Kxf4 42. Kh5 Kf5 43. Le3 Ke4 44. Lf2 Kf5 45. Lh4 e5 46. Lg5 e4 47. Le3 Kf6 48. Kg4 Ke5 49. Kg5 Kd5 50. Kf5 a5 51. Lf2 g5 52. Kxg5 Kc4 53. Kf5 Kb4 54. Kxe4 Kxa4 55. Kd5 Kb5 56. Kd6 1:0

2. Partie 
 Fischer–Spasski 0:1
 Reykjavík, 13. Juli 1972

 Nicht gespielt

 Fischer verlor wegen Nichterscheinens.

3. Partie 

 Spasski–Fischer 0:1
 Reykjavík, 16. Juli 1972 – 17. Juli 1972
 Modernes Benoni, A61
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Sc3 g6 7. Sd2 Sbd7 8. e4 Lg7 9. Le2 0–0 10. 0–0 Te8 11. Dc2 Sh5 12. Lxh5 gxh5 13. Sc4 Se5 14. Se3 Dh4 15. Ld2 Sg4 16. Sxg4 hxg4 17. Lf4 Df6 18. g3 Ld7 19. a4 b6 20. Tfe1 a6 21. Te2 b5 22. Tae1 Dg6 23. b3 Te7 24. Dd3 Tb8 25. axb5 axb5 26. b4 c4 27. Dd2 Tbe8 28. Te3 h5 29. T3e2 Kh7 30. Te3 Kg8 31. T3e2 Lxc3 32. Dxc3 Txe4 33. Txe4 Txe4 34. Txe4 Dxe4 35. Lh6 Dg6 36. Lc1 Db1 37. Kf1 Lf5 38. Ke2 De4+ 39. De3 Dc2+ 40. Dd2 Db3 41. Dd4 Ld3+ 0:1

4. Partie 

 Fischer–Spasski ½:½
 Reykjavík, 18. Juli 1972 – 19. Juli 1972
 Sizilianische Verteidigung (Sosin-Variante), B88
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lc4 e6 7. Lb3 Le7 8. Le3 0–0 9. 0–0 a6 10. f4 Sxd4 11. Lxd4 b5 12. a3 Lb7 13. Dd3 a5 14. e5 dxe5 15. fxe5 Sd7 16. Sxb5 Sc5 17. Lxc5 Lxc5+ 18. Kh1 Dg5 19. De2 Tad8 20. Tad1 Txd1 21. Txd1 h5 22. Sd6 La8 23. Lc4 h4 24. h3 Le3 25. Dg4 Dxe5 26. Dxh4 g5 27. Dg4 Lc5 28. Sb5 Kg7 29. Sd4 Th8 30. Sf3 Lxf3 31. Dxf3 Ld6 32. Dc3 Dxc3 33. bxc3 Le5 34. Td7 Kf6 35. Kg1 Lxc3 36. Le2 Le5 37. Kf1 Tc8 38. Lh5 Tc7 39. Txc7 Lxc7 40. a4 Ke7 41. Ke2 f5 42. Kd3 Le5 43. c4 Kd6 44. Lf7 Lg3 45. c5+ ½:½

5. Partie 

 Spasski–Fischer 0:1
 Reykjavík, 20. Juli 1972
 Nimzo-Indische Verteidigung, E41
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3 c5 5. e3 Sc6 6. Ld3 Lxc3+ 7. bxc3 d6 8. e4 e5 9. d5 Se7 10. Sh4 h6 11. f4 Sg6 12. Sxg6 fxg6 13. fxe5 dxe5 14. Le3 b6 15. 0–0 0–0 16. a4 a5 17. Tb1 Ld7 18. Tb2 Tb8 19. Tbf2 De7 20. Lc2 g5 21. Ld2 De8 22. Le1 Dg6 23. Dd3 Sh5 24. Txf8+ Txf8 25. Txf8+ Kxf8 26. Ld1 Sf4 27. Dc2?? Lxa4 0:1

6. Partie 

 Fischer–Spasski 1:0
 Reykjavík, 23. Juli 1972
 Abgelehntes Damengambit (Tartakower-Verteidigung), D59
 1. c4 e6 2. Sf3 d5 3. d4 Sf6 4. Sc3 Le7 5. Lg5 0–0 6. e3 h6 7. Lh4 b6 8. cxd5 Sxd5 9. Lxe7 Dxe7 10. Sxd5 exd5 11. Tc1 Le6 12. Da4 c5 13. Da3 Tc8 14. Lb5 a6 15. dxc5 bxc5 16. 0–0 Ta7 17. Le2 Sd7 18. Sd4 Df8 19. Sxe6 fxe6 20. e4 d4 21. f4 De7 22. e5 Tb8 23. Lc4 Kh8 24. Dh3 Sf8 25. b3 a5 26. f5 exf5 27. Txf5 Sh7 28. Tcf1 Dd8 29. Dg3 Te7 30. h4 Tbb7 31. e6 Tbc7 32. De5 De8 33. a4 Dd8 34. T1f2 De8 35. T2f3 Dd8 36. Ld3 De8 37. De4 Sf6 38. Txf6 gxf6 39. Txf6 Kg8 40. Lc4 Kh8 41. Df4 1:0

7. Partie 

 Spasski–Fischer ½:½
 Reykjavík, 25. Juli 1972 – 26. Juli 1972
 Sizilianisch (Najdorf-Variante), B97
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 9. Sb3 Da3 10. Ld3 Le7 11. 0–0 h6 12. Lh4 Sxe4 13. Sxe4 Lxh4 14. f5 exf5 15. Lb5+ axb5 16. Sxd6+ Kf8 17. Sxc8 Sc6 18. Sd6 Td8 19. Sxb5 De7 20. Df4 g6 21. a4 Lg5 22. Dc4 Le3+ 23. Kh1 f4 24. g3 g5 25. Tae1 Db4 26. Dxb4+ Sxb4 27. Te2 Kg7 28. Sa5 b6 29. Sc4 Sd5 30. Scd6 Lc5 31. Sb7 Tc8 32. c4 Se3 33. Tf3 Sxc4 34. gxf4 g4 35. Td3 h5 36. h3 Sa5 37. S7d6 Lxd6 38. Sxd6 Tc1+ 39. Kg2 Sc4 40. Se8+ Kg6 41. h4 f6 42. Te6 Tc2+ 43. Kg1 Kf5 44. Sg7+ Kxf4 45. Td4+ Kg3 46. Sf5+ Kf3 47. Tee4 Tc1+ 48. Kh2 Tc2+ 49. Kg1 ½:½

8. Partie 

 Fischer–Spasski 1:0
 Reykjavík, 27. Juli 1972
 Englische Eröffnung, A39
 1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 4. g3 g6 5. Lg2 Lg7 6. 0–0 0–0 7. d4 cxd4 8. Sxd4 Sxd4 9. Dxd4 d6 10. Lg5 Le6 11. Df4 Da5 12. Tac1 Tab8 13. b3 Tfc8 14. Dd2 a6 15. Le3 b5 16. La7 bxc4 17. Lxb8 Txb8 18. bxc4 Lxc4 19. Tfd1 Sd7 20. Sd5 Dxd2 21. Sxe7+ Kf8 22. Txd2 Kxe7 23. Txc4 Tb1+ 24. Lf1 Sc5 25. Kg2 a5 26. e4 La1 27. f4 f6 28. Te2 Ke6 29. Tec2 Lb2 30. Le2 h5 31. Td2 La3 32. f5+ gxf5 33. exf5+ Ke5 34. Tcd4 Kxf5 35. Td5+ Ke6 36. Txd6+ Ke7 37. Tc6 1:0

Spasski beantragte am Sonntag, dem 30. Juli, erfolgreich eine der drei erlaubten Vertagungen.

9. Partie 

 Spasski–Fischer ½:½
 Reykjavík, 1. August 1972
 Damengambit (Verbesserte Tarrasch-Verteidigung), D41
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c5 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Sc6 9. Lc4 b5! N 10. Ld3 Lb4+ 11. Ld2 Lxd2+ 12. Dxd2 a6 13. a4 0–0 14. Dc3 Lb7 15. axb5 axb5 16. 0–0 Db6 17. Tab1 b4 18. Dd2 Sxd4 19. Sxd4 Dxd4 20. Txb4 Dd7 21. De3 Tfd8 22. Tfb1 Dxd3 23. Dxd3 Txd3 24. Txb7 g5 25. Tb8+ Txb8 26. Txb8+ Kg7 27. f3 Td2 28. h4 h6 29. hxg5 ½:½

10. Partie 

 Fischer–Spasski 1:0
 Reykjavík, 3. August 1972 – 4. August 1972
 Spanische Partie (Breyer-System), C95
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 0–0 9. h3 Sb8 10. d4 Sbd7 11. Sbd2 Lb7 12. Lc2 Te8 13. b4 Lf8 14. a4 Sb6 15. a5 Sbd7 16. Lb2 Db8 17. Tb1 c5 18. bxc5 dxc5 19. dxe5 Sxe5 20. Sxe5 Dxe5 21. c4 Df4 22. Lxf6 Dxf6 23. cxb5 Ted8 24. Dc1 Dc3 25. Sf3 Dxa5 26. Lb3 axb5 27. Df4 Td7 28. Se5 Dc7 29. Tbd1 Te7 30. Lxf7+ Txf7 31. Dxf7+ Dxf7 32. Sxf7 Lxe4 33. Txe4 Kxf7 34. Td7+ Kf6 35. Tb7 Ta1+ 36. Kh2 Ld6+ 37. g3 b4 38. Kg2 h5 39. Tb6 Td1 40. Kf3 Kf7 41. Ke2 Td5 42. f4 g6 43. g4 hxg4 44. hxg4 g5 45. f5 Le5 46. Tb5 Kf6 47. Texb4 Ld4 48. Tb6+ Ke5 49. Kf3 Td8 50. Tb8 Td7 51. T4b7 Td6 52. Tb6 Td7 53. Tg6 Kd5 54. Txg5 Le5 55. f6 Kd4 56. Tb1 1:0

11. Partie 

 Spasski–Fischer 1:0
 Reykjavík, 6. August 1972
 Sizilianisch (Najdorf-Variante), B97
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 9. Sb3 Da3 10. Lxf6 gxf6 11. Le2 h5 12. 0–0 Sc6 13. Kh1 Ld7 14. Sb1!! Db4 15. De3 d5 16. exd5 Se7 17. c4 Sf5 18. Dd3 h4 19. Lg4 Sd6 20. S1d2 f5 21. a3 Db6 22. c5 Db5 23. Dc3 fxg4 24. a4 h3 25. axb5 hxg2+ 26. Kxg2 Th3 27. Df6 Sf5 28. c6 Lc8 29. dxe6 fxe6 30. Tfe1 Le7 31. Txe6 1:0

12. Partie 

 Fischer–Spasski ½:½
 Reykjavík, 8. August 1972 – 9. August 1972
 Abgelehntes Damengambit (Orthodoxe Verteidigung), D55
 1. c4 e6 2. Sf3 d5 3. d4 Sf6 4. Sc3 Le7 5. Lg5 h6 6. Lh4 0–0 7. e3 Sbd7 8. Tc1 c6 9. Ld3 dxc4 10. Lxc4 b5 11. Ld3 a6 12. a4 bxa4 13. Sxa4 Da5 14. Sd2 Lb4 15. Sc3 c5 16. Sb3 Dd8 17. 0–0 cxd4 18. Sxd4 Lb7 19. Le4 Db8 20. Lg3 Da7 21. Sc6 Lxc6 22. Lxc6 Tac8 23. Sa4 Tfd8 24. Lf3 a5 25. Tc6 Txc6 26. Lxc6 Tc8 27. Lf3 Da6 28. h3 Db5 29. Le2 Dc6 30. Lf3 Db5 31. b3 Le7 32. Le2 Db4 33. La6 Tc6 34. Ld3 Sc5 35. Df3 Tc8 36. Sxc5 Lxc5 37. Tc1 Td8 38. Lc4 Dd2 39. Tf1 Lb4 40. Lc7 Td7 41. Dc6 Dc2 42. Le5 Td2 43. Da8+ Kh7 44. Lxf6 gxf6 45. Df3 f5 46. g4 De4 47. Kg2 Kg6 48. Tc1 La3 49. Ta1 Lb4 50. Tc1 Le7 51. gxf5+ exf5 52. Te1 Txf2+ 53. Kxf2 Lh4+ 54. Ke2 Dxf3+ 55. Kxf3 Lxe1 ½:½

13. Partie 

 Spasski–Fischer 0:1
 Reykjavík, 10. August 1972 – 11. August 1972
 Aljechin-Verteidigung, B04
 1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. Sf3 g6 5. Lc4 Sb6 6. Lb3 Lg7 7. Sbd2 0–0 8. h3 a5 9. a4 dxe5 10. dxe5 Sa6 11. 0–0 Sc5 12. De2 De8 13. Se4 Sbxa4 14. Lxa4 Sxa4 15. Te1 Sb6 16. Ld2 a4 17. Lg5 h6 18. Lh4 Lf5 19. g4 Le6 20. Sd4 Lc4 21. Dd2 Dd7 22. Tad1 Tfe8 23. f4 Ld5 24. Sc5 Dc8 25. Dc3 e6 26. Kh2 Sd7 27. Sd3 c5 28. Sb5 Dc6 29. Sd6 Dxd6 30. exd6 Lxc3 31. bxc3 f6 32. g5 hxg5 33. fxg5 f5 34. Lg3 Kf7 35. Se5+ Sxe5 36. Lxe5 b5 37. Tf1 Th8 38. Lf6 a3 39. Tf4 a2 40. c4 Lxc4 41. d7 Ld5 42. Kg3 Ta3+ 43. c3 Tha8 44. Th4 e5 45. Th7+ Ke6 46. Te7+ Kd6 47. Txe5 Txc3+ 48. Kf2 Tc2+ 49. Ke1 Kxd7 50. Texd5+ Kc6 51. Td6+ Kb7 52. Td7+ Ka6 53. T7d2 Txd2 54. Kxd2 b4 55. h4 Kb5 56. h5 c4 57. Ta1 gxh5 58. g6 h4 59. g7 h3 60. Le7 Tg8 61. Lf8 h2 62. Kc2 Kc6 63. Td1 b3+ 64. Kc3 h1D 65. Txh1 Kd5 66. Kb2 f4 67. Td1+ Ke4 68. Tc1 Kd3 69. Td1+ Ke2 70. Tc1 f3 71. Lc5 Txg7 72. Txc4 Td7 73. Te4+ Kf1 74. Ld4 f2 0:1

Spasski nahm seine zweite Auszeit.

14. Partie 

 Fischer–Spasski ½:½
 Reykjavík, 15. August 1972
 Abgelehntes Damengambit, D37
 1. c4 e6 2. Sf3 d5 3. d4 Sf6 4. Sc3 Le7 5. Lf4 0–0 6. e3 c5 7. dxc5 Sc6 8. cxd5 exd5 9. Le2 Lxc5 10. 0–0 Le6 11. Tc1 Tc8 12. a3 h6 13. Lg3 Lb6 14. Se5 Se7 15. Sa4 Se4 16. Txc8 Lxc8 17. Sf3 Ld7 18. Le5 Lxa4 19. Dxa4 Sc6 20. Lf4 Df6 21. Lb5 Dxb2 22. Lxc6 Sc3 23. Db4 Dxb4 24. axb4 bxc6 25. Le5 Sb5 26. Tc1 Tc8 27. Sd4 f6 28. Lxf6 Lxd4 29. Lxd4 Sxd4 30. exd4 Tb8 31. Txc6 Txb4 32. Kf1 Txd4 33. Ta6 Kf7 34. Txa7+ Kf6 35. Td7 h5 36. Ke2 g5 37. Ke3 Te4+ 38. Kd3 Ke6 39. Tg7 Kf6 40. Td7 Ke6 ½:½

15. Partie 

 Spasski–Fischer ½:½
 Reykjavík, 17. August 1972 – 18. August 1972
 Sizilianisch (Najdorf-Variante), B99
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Le7 8. Df3 Dc7 9. 0–0–0 Sbd7 10. Ld3 b5 11. The1 Lb7 12. Dg3 0–0–0 13. Lxf6 Sxf6 14. Dxg7 Tdf8 15. Dg3 b4 16. Sa4 Thg8 17. Df2 Sd7 18. Kb1 Kb8 19. c3 Sc5 20. Lc2 bxc3 21. Sxc3 Lf6 22. g3 h5 23. e5 dxe5 24. fxe5 Lh8 25. Sf3 Td8 26. Txd8+ Txd8 27. Sg5 Lxe5 28. Dxf7 Td7 29. Dxh5 Lxc3 30. bxc3 Db6+ 31. Kc1 Da5 32. Dh8+ Ka7 33. a4 Sd3+ 34. Lxd3 Txd3 35. Kc2 Td5 36. Te4 Td8 37. Dg7 Df5 38. Kb3 Dd5+ 39. Ka3 Dd2 40. Tb4 Dc1+ 41. Tb2 Da1+ 42. Ta2 Dc1+ 43. Tb2 Da1+ ½:½

16. Partie 

 Fischer–Spasski ½:½
 Reykjavík, 20. August 1972 (Die Partie wurde in einer einzigen Sitzung gespielt.)
 Spanische Partie (Abtauschvariante), C69
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. Lxc6 dxc6 5. 0–0 f6 6. d4 Lg4 7. dxe5 Dxd1 8. Txd1 fxe5 9. Td3 Ld6 10. Sbd2 Sf6 11. Sc4 Sxe4 12. Scxe5 Lxf3 13. Sxf3 0–0 14. Le3 b5 15. c4 Tab8 16. Tc1 bxc4 17. Td4 Tfe8 18. Sd2 Sxd2 19. Txd2 Te4 20. g3 Le5 21. Tcc2 Kf7 22. Kg2 Txb2 23. Kf3 c3 24. Kxe4 cxd2 25. Txd2 Tb5 26. Tc2 Ld6 27. Txc6 Ta5 28. Lf4 Ta4+ 29. Kf3 Ta3+ 30. Ke4 Txa2 31. Lxd6 cxd6 32. Txd6 Txf2 33. Txa6 Txh2 34. Kf3 Td2 35. Ta7+ Kf6 36. Ta6+ Ke7 37. Ta7+ Td7 38. Ta2 Ke6 39. Kg2 Te7 40. Kh3 Kf6 41. Ta6+ Te6 42. Ta5 h6 43. Ta2 Kf5 44. Tf2+ Kg5 45. Tf7 g6 46. Tf4 h5 47. Tf3 Tf6 48. Ta3 Te6 49. Tf3 Te4 50. Ta3 Kh6 51. Ta6 Te5 52. Kh4 Te4+ 53. Kh3 Te7 54. Kh4 Te5 55. Tb6 Kg7 56. Tb4 Kh6 57. Tb6 Te1 58. Kh3 Th1+ 59. Kg2 Ta1 60. Kh3 Ta4 ½:½

17. Partie 

 Spasski–Fischer ½:½
 Reykjavík, 22. August 1972 – 23. August 1972
 Pirc-Verteidigung, B09
 1. e4 d6 2. d4 g6 3. Sc3 Sf6 4. f4 Lg7 5. Sf3 c5 6. dxc5 Da5 7. Ld3 Dxc5 8. De2 0–0 9. Le3 Da5 10. 0–0 Lg4 11. Tad1 Sc6 12. Lc4 Sh5 13. Lb3 Lxc3 14. bxc3 Dxc3 15. f5 Sf6 16. h3 Lxf3 17. Dxf3 Sa5 18. Td3 Dc7 19. Lh6 Sxb3 20. cxb3 Dc5+ 21. Kh1 De5 22. Lxf8 Txf8 23. Te3 Tc8 24. fxg6 hxg6 25. Df4 Dxf4 26. Txf4 Sd7 27. Tf2 Se5 28. Kh2 Tc1 29. Tee2 Sc6 30. Tc2 Te1 31. Tfe2 Ta1 32. Kg3 Kg7 33. Tcd2 Tf1 34. Tf2 Te1 35. Tfe2 Tf1 36. Te3 a6 37. Tc3 Te1 38. Tc4 Tf1 39. Tdc2 Ta1 40. Tf2 Te1 41. Tfc2 g5 42. Tc1 Te2 43. T1c2 Te1 44. Tc1 Te2 45. T1c2 ½:½

18. Partie 

 Fischer–Spasski ½:½
 Reykjavík, 24. August 1972 – 25. August 1972
 Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante), B69
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Sc3 Sc6 4. d4 cxd4 5. Sxd4 Sf6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0–0–0 Ld7 9. f4 Le7 10. Sf3 b5 11. Lxf6 gxf6 12. Ld3 Da5 13. Kb1 b4 14. Se2 Dc5 15. f5 a5 16. Sf4 a4 17. Tc1 Tb8 18. c3 b3 19. a3 Se5 20. Thf1 Sc4 21. Lxc4 Dxc4 22. Tce1 Kd8 23. Ka1 Tb5 24. Sd4 Ta5 25. Sd3 Kc7 26. Sb4 h5 27. g3 Te5 28. Sd3 Tb8 29. De2 Ta5 30. fxe6 fxe6 31. Tf2 e5 32. Sf5 Lxf5 33. Txf5 d5 34. exd5 Dxd5 35. Sb4 Dd7 36. Txh5 Lxb4 37. cxb4 Td5 38. Tc1+ Kb7 39. De4 Tc8 40. Tb1 Kb6 41. Th7 Td4 42. Dg6 Dc6 43. Tf7 Td6 44. Dh6 Df3 45. Dh7 Dc6 46. Dh6 Df3 47. Dh7 Dc6 ½:½

19. Partie 

 Spasski–Fischer ½:½
 Reykjavík, 27. August 1972
 Aljechin-Verteidigung, B05
 1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. Sf3 Lg4 5. Le2 e6 6. 0–0 Le7 7. h3 Lh5 8. c4 Sb6 9. Sc3 0–0 10. Le3 d5 11. c5 Lxf3 12. Lxf3 Sc4 13. b3 Sxe3 14. fxe3 b6 15. e4 c6 16. b4 bxc5 17. bxc5 Da5 18. Sxd5 Lg5 19. Lh5 cxd5 20. Lxf7+ Txf7 21. Txf7 Dd2 22. Dxd2 Lxd2 23. Taf1 Sc6 24. exd5 exd5 25. Td7 Le3+ 26. Kh1 Lxd4 27. e6 Le5 28. Txd5 Te8 29. Te1 Txe6 30. Td6 Kf7 31. Txc6 Txc6 32. Txe5 Kf6 33. Td5 Ke6 34. Th5 h6 35. Kh2 Ta6 36. c6 Txc6 37. Ta5 a6 38. Kg3 Kf6 39. Kf3 Tc3+ 40. Kf2 Tc2+ ½:½

20. Partie 

Fischer–Spasski ½:½
 Reykjavík, 29. August 1972 – 30. August 1972
 Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante), B68
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0–0–0 Ld7 9. f4 Le7 10. Le2 0–0 11. Lf3 h6 12. Lh4 Sxe4 13. Lxe7 Sxd2 14. Lxd8 Sxf3 15. Sxf3 Tfxd8 16. Txd6 Kf8 17. Thd1 Ke7 18. Sa4 Le8 19. Txd8 Txd8 20. Sc5 Tb8 21. Td3 a5 22. Tb3 b5 23. a3 a4 24. Tc3 Td8 25. Sd3 f6 26. Tc5 Tb8 27. Tc3 g5 28. g3 Kd6 29. Sc5 g4 30. Se4+ Ke7 31. Se1 Td8 32. Sd3 Td4 33. Sef2 h5 34. Tc5 Td5 35. Tc3 Sd4 36. Tc7+ Td7 37. Txd7+ Lxd7 38. Se1 e5 39. fxe5 fxe5 40. Kd2 Lf5 41. Sd1 Kd6 42. Se3 Le6 43. Kd3 Lf7 44. Kc3 Kc6 45. Kd3 Kc5 46. Ke4 Kd6 47. Kd3 Lg6+ 48. Kc3 Kc5 49. Sd3+ Kd6 50. Se1 Kc6 51. Kd2 Kc5 52. Sd3+ Kd6 53. Se1 Se6 54. Kc3 Sd4 ½:½

21. Partie 

 Spasski–Fischer 0:1
 Reykjavík, 31. August 1972 – 1. September 1972
 Sizilianisch (Paulsen-Variante), B46
 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. Sc3 Sc6 6. Le3 Sf6 7. Ld3 d5 8. exd5 exd5 9. 0–0 Ld6 10. Sxc6 bxc6 11. Ld4 0–0 12. Df3 Le6 13. Tfe1 c5 14. Lxf6 Dxf6 15. Dxf6 gxf6 16. Tad1 Tfd8 17. Le2 Tab8 18. b3 c4 19. Sxd5 Lxd5 20. Txd5 Lxh2+ 21. Kxh2 Txd5 22. Lxc4 Td2 23. Lxa6 Txc2 24. Te2 Txe2 25. Lxe2 Td8 26. a4 Td2 27. Lc4 Ta2 28. Kg3 Kf8 29. Kf3 Ke7 30. g4 f5 31. gxf5 f6 32. Lg8 h6 33. Kg3 Kd6 34. Kf3 Ta1 35. Kg2 Ke5 36. Le6 Kf4 37. Ld7 Tb1 38. Le6 Tb2 39. Lc4 Ta2 40. Le6 h5 41. Ld7? 0:1

Bedeutung des Matches 
Die Partien 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 18 und 19 zeigten die beiden Akteure auf der Höhe ihres Könnens und wurden den hohen Erwartungen der Schachfans in der ganzen Welt gerecht. Aber die meisten Menschen waren mehr an der exzentrischen Persönlichkeit Fischers interessiert.

Fischer hatte es tatsächlich geschafft, die jahrzehntelange Sowjetherrschaft im Schach zu brechen und die mit Abstand höchste Siegprämie zu erringen, die bis dahin bei einer Schachveranstaltung ausbezahlt wurde. Es war ihm außerdem gelungen, das Schach aus seinem Nischendasein zu katapultieren und dem Spiel der Könige neue Anhänger zuzuführen, auch wenn die vielen unschönen Begleitumstände dem Ansehen des Schachs nicht unbedingt zuträglich waren.

Der amerikanische Präsident Richard Nixon lud Fischer zu einem Besuch ins Weiße Haus ein. Der Besuch fand allerdings nie statt.

Spasski meinte anschließend, dass er bis zuletzt geglaubt hätte, er könne seinen Titel erfolgreich verteidigen, doch Fischer sei ihm stets „wie ein Fisch aus den Händen geglitten“.

Partienverlauf

Epilog 

1992, genau 20 Jahre später, traten die beiden Kontrahenten während des Jugoslawienkriegs in Jugoslawien unter großem Medieninteresse nochmals gegeneinander an. Bobby Fischer, der seit dem Ende des Weltmeisterschaftskampfes am 31. August 1972 keine ernsthafte Turnierpartie mehr gespielt hatte, bezwang Boris Spasski, der nach dem Finale von 1972 nur noch einmal, bei seinem Sieg bei der 41. UdSSR-Meisterschaft 1973, seine alte Spielstärke erreichte, mit 17,5 zu 12,5 (+10 =15 −5). Das Preisgeld diesmal: 5 Millionen US-Dollar, davon zwei Drittel für den Sieger.

Fischer wurde anschließend von US-Behörden mit Haftbefehl gesucht, da er nach deren Ansicht gegen die aufgrund des Jugoslawien-Embargos der Vereinten Nationen verhängte Executive Order 12810 von George H. W. Bush verstoßen habe. Dies führte zu einer mehrjährigen Flucht Fischers. Nach einer Inhaftierung in Japan erhielt Fischer 2005 politisches Asyl und Staatsbürgerschaft in Island, wo er am 17. Januar 2008 in Reykjavík an einem Nierenleiden verstarb.

Im Jahr 2015 erschien der dramatisierte Spielfilm Bauernopfer – Spiel der Könige, der sich mit der Weltmeisterschaft und ihrer Vorgeschichte aus Fischers Sicht befasst.

Literatur 
 C. H. O’D. Alexander: SPASSKY – FISCHER Das größte Schach-Duell der Geschichte. Heyne, München 1973.
 J. H. Donner: Dagboek van een tweekamp: de match Spasski – Fischer. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht 1972.
 David Edmonds, John Eidinow: Wie Bobby Fischer den Kalten Krieg gewann. München: DVA 2004, ISBN 3-421-05654-4. (seit 2007 auch als TB: S. Fischer Verlag ISBN 3-596-17168-7).
 Svetozar Gligorić: Fischer Spasskij, Schachmatch des Jahrhunderts. Droemer Knaur, Zürich 1972, ISBN 3-85886-021-2.
 Luděk Pachman: Der Titelkampf Fischer-Spasskij. Rau-Verlag, Düsseldorf 1972.
 Rudolf Teschner: Fischer gegen Spasski 1972 und 1992. Edition Olms 1993, ISBN 3-283-00270-3.
 Max Euwe & Jan Timman: Fischer World Champion ! New in Chess, 2002, ISBN 90-5691-095-7.
 Reinhard Munzert: Schachpsychologie. Beyer Verlag, Hollfeld 1998, ISBN 3-88805-467-2.
 KARL – Das kulturelle Schachmagazin 3/2022 (= Schwerpunkt: WM 1972 – Spasski-Fischer). Karl-Verlag, Frankfurt am Main 2022.

Weblinks 
 Schachweltmeisterschaft 1972 bei chessgames.com (englisch)
 
 Spassky v Fischer, Reykjavík, 1972 von Edward Winter (englisch)
 Schachausstellung in Reykjavík
 Fischer–Spasski – Der Wettkampf 1992

Einzelnachweise 

1972
Schachwettbewerb in Island
Sportveranstaltung in Reykjavík
Schachveranstaltung 1972